Voici la liste des planètes mineures numérotées de 245001 à 246000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 245001 à 246000

245001-245100

245101-245200

245201-245300

245301-245400

245401-245500

245501-245600

245601-245700

245701-245800

245801-245900

245901-246000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000